Beleg van Montmédy (1657), tijdens de Frans-Spaanse Oorlog
Beleg van Montmédy (1815), tijdens de Zevende Coalitieoorlog
Beleg van Montmédy (1870), tijdens de Frans-Duitse Oorlog